Station Bentley (Hampshire) - station in Hampshire, Engeland
Station Bentley (South Yorkshire) - station in South Yorkshire, Engeland